Pseudomenopon är ett släkte av insekter som beskrevs av Eric Georg Mjöberg 1910. Pseudomenopon ingår i familjen spolätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Spolätare
Pseudomenopon